Arcade peut évoquer :

Noms

Nom commun 

 Arcade, une forme architecturale ;
 Arcade osseuse, os en forme d'arc : 
 Arcade sourcilière, une partie de la face ;
 Arcade zygomatique, barre osseuse latérale des crânes des mammifères ;
 Salle d'arcade, un lieu où l'on peut trouver des machines destinées à se divertir, dont certains autres noms communs sont dérivés, comme :
 Borne d'arcade, un meuble pour accueillir un système et un jeu d'arcade.
 Jeu d'arcade, une machine de divertissement ;
 Jeu vidéo d'arcade, un jeu vidéo dans une borne d'arcade ;
 Système d'arcade, du matériel informatique pour faire fonctionner un jeu d'arcade ;

Nom propre 
Personnalités classées par ordre chronologique connu ou supposé :
 Arcade de Césarée († vers 259 ou 305), martyr à Césarée de Maurétanie, saint chrétien fêté le .
 Arcade d'Arsinoé (), évêque d'Arsinoé à Chypre ; saint chrétien fêté le .
 Arcade (martyr) († 437), martyr dans la province romaine d'Afrique ; saint chrétien fêté le .
 Arcade de Bourges († vers 549),  de Bourges ; saint chrétien fêté le  août.
 Arcade de Novgorod, successeur de Niphon, premier évêque élu par le vietché de Novgorod.
 Arcade Huang (°1679 - †1716), interprète chinois-français de Louis XIV de France.

Toponyme 
 Arcade, une commune italienne de la province de Trévise ;
 « Arcade », acronyme toponymique désignant la communauté de communes du Haut Jura ;
 Arcade, ville américaine située en Géorgie ;
 Arcade, village américain situé dans l’État de New York ;
 Arcade, ville américaine située dans l’État de New York.

Art

Bandes dessinées 
 Arcade Comics, un éditeur indépendant de comics fondé par Rob Liefeld et Jimmy Jay
 Arcade, un personnage de super-vilain dans les Marvel Comics
 Arcade, une anthologie de comics éditée par Bill Griffith et Art Spiegelman

Cinéma 
 Arcade, film américain sorti directement en vidéo réalisé par Albert Pyun
 Arcade, une société de production de cinéma établie en France

Musique 
 Arcade, chanson de Duncan Laurence représentant les Pays-Bas au Concours Eurovision de la chanson 2019

Sciences et technologies 
  (« Absolute Radiometer for Cosmology, Astrophysics, and Diffuse Emission »), une expérience astronomique.
 Base Arcade, base de données gérée par le Ministère de la Culture français permettant la traçabilité des œuvres d'art acquises, commandées ou gérées par l'État français.

Notes et références